Ebba ou Ebbe ou Æbbe, est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Ebba est un prénom féminin, peu usité, fêté le 25 août.

Saintes chrétiennes 
 Ebba l'Ancienne († 683), princesse de Northumbrie, fondatrice de monastères en Écosse, abbesse du monastère de Coldingham ; fêtée le 25 août.
 Ebba la Jeune († 870), abbesse du monastère de Coldingham en Écosse, avec ses compagnes religieuses, martyres brulées vives par les Danois ; fêtées le 2 avril.

Personnalités portant ce prénom 
 Ebba Söderhell, deuxième épouse de René Malaise.
 Ebba Boyesen (° - ), psychologue biodynamique, fille de Gerda Boyesen, fondatrice de cette discipline.

Toponyme 
 Ebba ou Aba ou Uba ( ) est un village libanais situé dans le caza de Nabatieh au Sud-Liban.

Divers 
 Ebba Grön, groupe de punk rock suédois, dont Joakim Thåström fut le chanteur leader entre 1977 et 1983.
 EBBA, sigle anglophone (European Brass Band Association) pour qualifier l'Association Européenne des Brass bands.
 EBBA, sigle anglophone (European Border Breakers Award) pour qualifier des prix récompensant des artistes ou groupes émergents.

Références